Der Estnische Fußball-Supercup der Frauen (estn.: Naiste Superkarikas) ist ein seit 2009 ausgetragener Fußballwettbewerb, der vom Estnischen Fußballverband organisiert wird. Der letztjährige Meister der Naiste Meistriliiga trifft auf den Sieger des Estnischen Fußballpokals der Frauen. Gewinnt ein Klub das Double, trifft dieser auf den Pokalfinalisten.

Die Endspiele im Überblick 

* Pokalfinalist

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Estnischen Verbandes

Supercup